

События 
 В Ирландии образована рок-группа U2
 Распалась группа Deep Purple
 группа Алексея Макаревича «Опасная Зона» переименована в «Кузнецкий Мост»
 Ричард Хэлл покидает группу «The Heartbreakers» и основывает собственный коллектив «Richard Hell & the Voidoids».
 В Эстонии образована рок-группа «Магнетик бэнд»
 4 марта — Участники группы «ABBA» прибыли в аэропорт Сиднея для последующего промотура по Австралии.
 7 марта — Восковая фигура Элтона Джона была выставлена в музее мадам Тюссо в Лондоне, Великобритания.
 20 марта — Элис Купер женился на хореографе Шерил Годдард.
 23 марта — «Judas Priest» выпустили свой второй студийный альбом «Sad Wings of Destiny».
 25 марта — Жена певца и музыканта Джексона Брауни актриса и модель Филлис Мейджор покончила жизнь самоубийством в возрасте 30 лет, приняв сверхдозу снотворного.
 1 мая — Стинг женился на актрисе Фрэнсис Томелти.
 Июнь — Бывший участник «Spring Canyon» клавишник Марк Кук присоединился к рок-группе «Daniel Amos».
 3 июня — Кинокомпозитор Рэнди Эдельман женился на авторе-исполнительнице песен Джеки ДеШэннон.
 14 сентября — У Фила Коллинза и его первой жены Андреа Берторелли родился сын Саймон.
 8 октября — «The Sex Pistols» подписали контракт с «EMI» Рекордс.
 4 декабря — Рик Уэйкман вновь присоединился к «Yes» в качестве постоянного клавишника группы.

Продажи 
 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — «Silly Love Songs» (Wings и Пол Маккартни)
 Самый продаваемый альбом в США (Billboard 200) — «Frampton Comes Alive» (Питер Фрэмптон)
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — «Save Your Kisses For Me» (Brotherhood of Man)
 Самый продаваемый альбом в Великобритании — «Greatest Hits» (ABBA)

Награды

Грэмми 
 «Грэмми» за альбом года — Стиви Уандер за «Songs in the Key of Life»
 «Грэмми» за запись года — Джордж Бенсон за «This Masquerade»
 «Грэмми» за песню года — «I Write the Songs» (исполнитель — Барри Манилоу)
Зал славы премии «Грэмми»:
 Gershwin: Porgy and Bess (Complete Opera)
  (Билли Холидей)
 Oklahoma! Original Broadway Cast Recording
 Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 in C Minor (Сергей Рахманинов и Филадельфийский оркестр под управлением Леопольда Стоковского)
 Take the «A» Train (Дюк Эллингтон и его оркестр)

Зал славы кантри 
 
 Китти Уэллс

Лучшие песни года 
 «Blitzkrieg Bop» (The Ramones)
 «Hotel California» (The Eagles)
 «Dancing Queen» (ABBA)
 «Love Rollercoaster» (Ohio Players)
«X Offender» и «Rip Her To Shreads» (Blondie)
 «Give Up the Funk» (Parliament)

Выпущенные альбомы 
 См. также категорию музыкальных альбомов 1976 года

Март 
 Presence (Led Zeppelin, 31 марта)

Апрель 
 Moondawn (Клаус Шульце, 16 апреля)
 Ramones (Sire Records, 23 апреля)

Июнь 
 Olias Of Sunhillow (Джон Андерсон)

Сентябрь 
 The Song Remains the Same (Led Zeppelin, 21 сентября)

Декабрь 
 Hotel California (The Eagles, 8 декабря)
 A Day at the Races (Queen, 10 декабря)
Blondie (Blondie, Декабрь)

Неточная дата 
 По волне моей памяти (Давид Тухманов)
 A Trick of the Tail (Genesis, LP)
 Disco Inferno (The Tammps, LP, Atlantic Records)
 Moonmadness (Camel, LP, Decca Records)
 Interview (Gentle Giant, LP, Chrysalis Records)
 Oxygene (Жан-Мишель Жарр)
 Radio Ethiopia (Patti Smith Group)
 Rising (Rainbow, LP)
 Sad Wings Of Destiny (Judas Priest)
 Something Magic (Procol Harum, LP)
 Songs in the Key of Life (Stevie Wonder, LP)
 Still Life (Van der Graaf Generator, LP)
 Station to Station (Дэвид Боуи)
 Svalutation (Адриано Челентано)
 Technical Ecstasy (Black Sabbath, LP)
 Too Old to Rock And Roll, Too Young to Die (Jethro Tull, LP)
 Wind & Wuthering (Genesis, LP)
 World Record (Van der Graaf Generator, LP)
 Wings at the Speed of Sound (Wings)
 Wings over America (Wings)
 Good Singin, Good Playin (Grand Funk Railroad)
 Born to Die (Grand Funk Rail Road)
 Virgin Killer (Scorpions)

Родились 

 20 марта — Честер Беннингтон (ум. ) — американский рок-музыкант и автор песен, вокалист групп Linkin Park и Dead by Sunrise
 31 марта — Shawty Lo (ум. ) — американский рэпер
 24 мая — Алессандро Кортини — итальянский музыкант, клавишник, гитарист и басист группы Nine Inch Nails
 25 мая — Сандра Насич — немецкая певица и автор песен, вокалистка группы Guano Apes
 19 июня — Александр Леонтьев — российский певец, музыкант и композитор, вокалист и гитарист групп «Кукрыниксы», «Король и Шут» и «Северный флот»
 1 июля — Алиа Стэнбридж (ум. ) — шведская певица и автор песен южноафриканского происхождения
 3 августа — Анна-Мария Лёфгрен — шведская певица, вокалистка группы Rednex
 26 августа — Земфира — российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер и автор песен
 4 сентября — Купер (ум. ) — российский рэп-исполнитель, участник группы Bad Balance
 23 декабря —  (ум. ) — российская и норвежская пианистка

Скончались 
 10 января — Хаулин Вулф (65) — американский певец, гитарист и исполнитель на губной гармонике
 22 января —  (90) — американский автор песен
 5 февраля —  (51) — американский музыкант, саксофонист группы Bill Haley & His Comets
 22 февраля — Флоренс Баллард (32) — американская певица, вокалистка группы The Supremes
 30 марта —  (73) — американский автор песен, пианист и аранжировщик
 12 мая — Кит Релф (33) — британский музыкант, вокалист и исполнитель на губной гармонике группы The Yardbirds
 25 июня — Джонни Мерсер (66) — американский поэт-песенник, композитор и певец
 11 августа — Вера Матвеева (30) — советская поэтесса и бард
 18 августа — Саша Попов (77) — болгарский скрипач, дирижёр и педагог
 29 августа — Джимми Рид (50) — американский блюзовый певец, гитарист и автор песен
 10 октября — Агабала Абдуллаев (65/66) — советский азербайджанский певец-ханенде
 4 декабря — Томми Болин (25) — американский гитарист и автор песен
 20 декабря —  (75) — американский поэт-песенник
 28 декабря — Фредди Кинг (42) — американский блюзовый певец, гитарист и автор песен

См. также

Примечания